Titã — criaturas da mitologia grega
Titan A.E. (2000), filme de animação exibido no Brasil como Titan
Titã - Satélite natural de Saturno

 Veículos
Honda CG 125, motocicleta apelidada de "Titan"
Mazda Titan, caminhão